Der 42. Schweizer Cup, ein Fußballwettbewerb, wurde vom 11. September 1966 bis zum 15. Mai 1967 ausgetragen. Titelverteidiger war der Verein FC Basel.

Der Modus 
Es wurde im K.O.-System gespielt. Im Fall eines Gleichstandes zum Ende der Verlängerung wurde das Spiel auf dem Platz der Gastmannschaft wiederholt. Das Finalspiel fand in Bern statt.

Teilnehmende Mannschaften 
Am Schweizer Cup nahmen insgesamt 57 Mannschaften teil, die fett markierten Mannschaften sind noch im Wettbewerb vertreten.

2. Ausscheidungs-Runde 

|}

3. Ausscheidungs-Runde 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Anmerkung

1/16-Finals 
In den 1/16-Finals spielten erstmals die Mannschaften der Nationalliga A mit:

 
 

|}

Achtelfinals 

|}

Anmerkung

Viertelfinals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Halbfinals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 15. Mai 1967 im Stadion Wankdorf in Bern statt.

Anmerkung

Quellen 
 L’Express und L’Impartial Jahre 1966/67 - Website
 Tribune de Lausanne Jahre 1966/67 - Website
 Gazzetta Ticinese Jahre 1966/67 - Website (italienisch)

Literatur 
 Schweizerische Nationalbibliothek (NB)

1966 67
Fußballsaison 1966/67